Heinrich Stratmann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Stratmann (Maler) (vor 1600–um 1654), deutscher Maler des Barock
 Heinrich Stratmann (Chemiker) (1923–2002), deutscher Chemiker und Umweltexperte